Kaiadas

 Pseudonym von Giorgos Germenis
 Kaiadas (Sparta), Abgrund und Hinrichtungsort im Taygetos